Карл Ховард Валентайн (; ) — профессиональный футболист и тренер, который провёл значительную часть карьеры в Ванкувере (Британская Колумбия, Канада).

Он был главным тренером «Оттава Фьюри» из USL Премьер-лиги развития, где работал до вступления в должность посла и тренера персонала «Ванкувер Уайткэпс» в 2010 году, в преддверии первого сезона клуба в MLS.

Карьера игрока

Клубная карьера 
Валентайн провёл долгую и успешную карьеру футболиста, длившуюся с конца 1970-х до конца 1990-х. Он играл за такие клубы, как «Ванкувер Уайткэпс» из Североамериканской футбольной лиги, «Олдем Атлетик» и «Вест Бромвич Альбион» из Футбольной лиги Англии и другой «Ванкувер Уайткэпс» из Канадской футбольной лиги, а закончил карьеру в Американской профессиональной футбольной лиге.

Валентайн начал свою профессиональную карьеру в 1976 году в возрасте 17 лет на позиции нападающего в клубе Второго дивизиона Футбольной лиги «Олдем Атлетик». В 1979 году Валентайн подписал контракт с «Ванкувер Уайткэпс» и в том же сезоне помог им выиграть Североамериканскую футбольную лигу. Валентайну понравилось жить в Ванкувере, и в 1983 году он принял канадское гражданство. В 1984 году Валентайн подписал контракт с клубом высшего дивизиона Англии, «Вест Бромвич Альбион». До 2011 года Валентайн был последним автором победного гола «Вест Бромвича» в матче против принципиального соперника «Астон Виллы», его гол был единственным в игре. После двух сезонов с «дроздами», в которых он сыграл 44 матча и забил 6 раз, Валентайн вернулся в Ванкувер, чтобы играть за новый «Ванкувер Уайткэпс», где оставался в течение следующих 13 лет. Потеряв место в основе в 1992 году, Валентайн был играющим тренером клуба до ухода со спорта в 1999 году.

Шоубол 
22 ноября 1985 года Валентайн подписал контракт с «Кливленд Форс» из MISL. Валентайн играл три сезона с «Форс», который был расформирован в течение межсезонья 1988 года. Затем он подписал контракт с «Балтимор Бласт». В июне 1990 года Валентайн подписал контракт на один год с «Бласт» только, чтобы его могли продать в «Канзас-Сити Кометс» в обмен на Дейла Митчелла 21 августа 1990 года. «Кометс» были расформированы в конце сезона, и в сентябре 1991 года Валентайн подписал контракт с «Такома Старз».

Международная карьера 
Первоначально Валентайн надеялся получить вызов в сборную Англию, поэтому отказался от предложения играть за Канаду на летних Олимпийских играх 1984 года. В 1985 году он решил играть за Канаду и дебютировал в сборной в сентябре 1985 года в отборочном матче чемпионата мира 1986 года против Гондураса. Несмотря на заболевание гриппом, Валентайн помог забить оба гола Канады (отдав результативные передачи с угловых ударов) и победить Гондурас со счётом 2:1. Его команда впервые в истории вышла в финальную часть Кубка мира.

Он сыграл в общей сложности 31 матч, забив 1 гол (13 июня 1992 года в ворота Гонконга). Он представлял Канаду в 9 отборочных Кубка мира и играл во всех трёх матчах группового этапа в 1986 году. Его последний международный матч состоялся в августе 1993 года в рамках отбора на Кубок мира против Австралии, это также был последний матч международных карьер Дейла Митчелла и Майка Суини.

Личная жизнь 
У Карла Валентайна есть жена Джиллиан, у пары трое детей: две дочери Кили и Шеннон и сын Гэвин. В настоящее время тренирует молодёжную команду «Академия TSS», Ричмонд (Британская Колумбия).

Примечания

Ссылки 
 The OSA Hall of Fame and Museum with their induction page for Valentine
 North Shore Soccer Development Centre profiling Coach Valentine
 NASL/MISL stats 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс» (1974—1984)
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Футбольные тренеры Канады
Тренеры ФК «Ванкувер Уайткэпс» (1986—2010)